Peñalver puede referir a:

 Luis Ignatius Peñalver y Cárdenas (1749-1810), primer obispo de la diócesis de Luisiana y las Floridas;
 Antonio Peñalver, atleta español de Decatlón.
Thays Peñalver (1961), abogada y escritora venezolana.
 Peñalver, municipio de la provincia de Guadalajara, autonomía de Castilla-La Mancha, España;
 Peñalver, municipio del estado de Anzoátegui, Venezuela;
 Peñalver, poblado cercano a la ciudad de La Habana, Cuba.